

Карабаське сільське поселення — сільське поселення, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Карабаське сільське поселення — сільське поселення, Ялуторовський район, Тюменська область